DAH Teatar je osnovan 1991. godine iz potrebe za temeljnim istraživačkim radom. Godine 1993. DAH Teatar je povećao svoje aktivnosti formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja. Tu nastavlja započetu ideju na istim osnovama, ali sa novim ciljeva. Svoje ispitivanje umetnosti glumca dalje proučava kroz upoznavanje tehnika modernog evropskog teatra - preko Jeržija Grotovskog, Euđenija Barbe, Pitera Bruka ... - orijentalnog pozorišta - No drame i Pekinške opere - borilačkih veština i tradicionalnih plesova iz različitih kultura. Cilj Centra je konstantna razmena znanja, iskustva  i programa između umetnika i pozorišnih profesionalaca iz različitih pozorišnih i nacionalnih sredina.
Moto Centra je: "U savremenom svetu, razaranju i nasilju se jedino možemo suprotstaviti stvaranjem smisla".

Aktivnosti obuhvataju predstave, prezentacije rada, radionice, predavanja, seminare, programe za mlade, festivale i susrete, mreže i saradnje, internacionalnu školu za glumce i reditelje, gostovanja.

Izvori

Spoljašnje veze 
Zvanični sajt

Култура на Палилули (Београд)
Позоришта у Београду